John Marriott (1922-2001), philatéliste britannique, gardien de la Collection philatélique royale ;
 John Marriott (1944-), historien britannique.